Ма́лая Го́рская у́лица:
 Малая Горская улица — улица в Красном Селе (Санкт-Петербург)
 Малая Горская улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург)